Die 1. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1976 Men's World Open Squash Championship) fand vom 31. Januar bis 7. Februar 1976 in London im Vereinigten Königreich statt.

Sie entsprach gleichzeitig den British Open 1976, das heißt beide Titel wurden in einem Wettbewerb ausgespielt. Zuvor hatten die British Open bereits als „inoffizielle“ Weltmeisterschaft gegolten. Insgesamt nahmen 64 Spieler an dem Turnier teil, 41 davon kamen nicht aus Europa. Der Sieger erhielt ein Preisgeld von 1.900 britischen Pfund.

Im ersten Endspiel der Weltmeisterschaftsgeschichte der Herren standen sich Mohibullah Khan und der an zwei gesetzte Geoff Hunt gegenüber. Khan hatte im Halbfinale den topgesetzten Qamar Zaman in fünf Sätzen besiegt, während Hunt Gogi Alauddin mit 3:1 bezwang. Hunt gewann die Finalpartie mit 7:9, 9:4, 8:10, 9:2 und 9:2. Die Spielzeit des Finals betrug 2 Stunden und 10 Minuten.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1976
1976
Squashturnier in London
Squashturnier 1976